Lombardiet Rundt 2017 var den 111. udgave af cykelløbet Lombardiet Rundt. Det var det 36. arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2017 og blev afholdt 7. oktober 2017. Løbet blev vundet af italienske Vincenzo Nibali fra  for anden gang i karrieren.

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Jakob Fuglsang kørte for 
 Christopher Juul-Jensen kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger 
 

2017
UCI World Tour 2017